Kenderes, Jász-Nagykun-Szolnok megye
Kenderes, Balkány része
Kenderes, Esztergom része
Kenderes (szk. Kendereš), Jattó része

Kenderes-patak, Dálnokon

Történeti földrajz
Kenderes-Warsány, Nagyvarsány egykori neve
Kenderes puszta, Ernőháza egykori helye
Kenderesmedve, egykori település Medve mellett

Személyek

Lásd még: Kender